Australian Open 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 14–17 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2015
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn